Marcq puede referirse a: 

 Marcq, comuna de Ardenas (Francia).
 Marcq, comuna de Yvelines (Francia).
 Marcq, río de Bélgica.